Mick Bates peut désigner :
  (1947), footballeur anglais ;
 Mick Bates (1947-2022), homme politique britannique membre de l’Assemblée ;
  (1949), footballeur australien ;
  (1970), homme politique américain de Virginie-Occidentale.

Voir aussi :
 .